Restigouche är ett county i Kanada.   Det ligger i provinsen New Brunswick, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Restigouche gränsar till Rimouski-Neigette och La Mitis.

Terrängen i Restigouche är huvudsakligen lite kuperad.

I omgivningarna runt Restigouche växer i huvudsak blandskog. Runt Restigouche är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Countyn i New Brunswick
Kontrollbehov inkommande wikilänkar